Adebisi ist der Familienname folgender Personen:

 Adetoun Küppers-Adebisi (* 1969), deutsche Wirtschaftsingenieurin, Medien- und Gender-Aktivistin, Diversity-Coach, Publizistin und Autorin
 Michael Küppers-Adebisi (* 1965), deutscher Lyriker und Performancekünstler
 Mola Adebisi (* 1973), deutscher Fernsehmoderator